Lophocephalus grandis är en ringmaskart som beskrevs av Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau 1866. Lophocephalus grandis ingår i släktet Lophocephalus och familjen Flabelligeridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
grandis